Titanic är namnet på flera filmer:

Titanic (film, 1943)
Titanic (film, 1953)
Titanic (film, 1997)
S.O.S. Titanic
Titanics undergång

Se även
RMS Titanic, fartyget som filmerna handlar om